Zuch bezeichnet:
 Zuch (Motorradmarke), eine ehemalige polnische Motorradmarke

Zuch ist Familienname folgender Personen:
 Bernhard Zuch (* 1954), deutscher Fußballspieler 
 Jörg Zuch (* 1962), deutscher Schauspieler und Producer
 Werner Zuch (1911–1992), deutscher Diakon, Landesposaunenwart in Mecklenburg

Zuch ist ein Ortsname
 Zuch, deutscher Name von Sucha (Grzmąica), Polen

Siehe auch:
 Zouch (Begriffsklärung)